Kobylinnen, auch: Kobilinnen, ist ein deutscher Ortsname:
 Kobylinnen (Dorf), 1938 bis 1945 Kobilinnen (Dorf), Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Kobylinek (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kobylinnen (Gut), 1938 bis 1945 Kobilinnen (Gut), Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Kobylin (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen